Gumball steht für:

 Gumball, englische Bezeichnung für eine Kaugummikugel
 Gumball, Zuchtform des Amerikanischen Amberbaums
 Gumball (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band

 weiterhin für

 Gumball 3000, Autorennen
 Die fantastische Welt von Gumball, Trickfilm-Serie